Марк Фюмароли (, 10 июня 1932, Марсель — 24 июня 2020) — французский историк культуры и литературы.

Биография 
Вырос и получил среднее образование в Фесе, затем учился в Марселе и Париже (Сорбонна). С 1958 по 1961 год проходил воинскую службу. Затем был стипендиатом Фонда Тьера (Институт Франции), преподавал в Лилльском университете (1966—1976). С 1976 года — в Сорбонне, преподавал там до 1985 года. С 1986 года — профессор Коллеж де Франс.

Область научных интересов 
Специалист по европейской литературе и культуре XVI—XVII вв.

Избранные труды 
 L'Âge de l'éloquence: rhétorique et "res literaria " de la Renaissance au seuil de l'époque classique (1980; переизд. 1994)
 Héros et Orateurs, rhétorique et dramaturgie cornélienne (1990)
 L'État culturel: une religion moderne (1991; переизд. 1999)
 La Diplomatie de l’esprit: de Montaigne à La Fontaine (1995, переизд. 1998)
 Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne: 1450—1950 (1999)
 L'École du silence. Le sentiment des images au XVIIème siècle (1999)
 Quand l’Europe parlait français (2001)
 Chateaubriand: Poésie et Terreur (2003)
 Exercices de lecture: De Rabelais à Paul Valéry (2006)
 Peinture et Pouvoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles: de Rome à Paris (2007)
 Paris-New York et retour: Voyage dans les arts et les images (2009)
 Le livre des métaphores — Essai sur la mémoire de la langue française (2012)
 Des Modernes aux Anciens (2012)

Признание 
Член Французской академии (с 1995, с 2003 — почётный профессор), с 1998 — член Академии надписей и словесности. Член-корреспондент Британской академии. С 2008 — президент комиссии по терминологии при премьер-министре страны, директор Виллы Медичи и др. Член Американской академии наук, Американской академии литературы и искусства, Академии деи Линчеи.

Премии и награды 
 Командор ордена Почётного легиона,
 Великий офицер французского ордена «За заслуги»,
 Командор ордена Академических пальм,
 Командор ордена Искусств и литературы,
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2001 год).
 Премия Бальцана (2001).
 Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2009).
 Почетный доктор Неаполитанского, Болонского, Генуэзского университетов, Мадридского университета Комплутенсе.

Примечания

Литература 
 Roy R. Marc Fumaroli, rayonnement d’une œuvre. Tübingen: Narr, 2007
 République des lettres, république des arts: mélanges offerts à Marc Fumaroli/ Christian Mouchel, Colette Nativel, eds. Genève: Droz, 2008

Ссылки 
 На сайте Французской Академии
 Видео

Историки Франции
Филологи Франции
Литературоведы Франции
Культурологи Франции
Сотрудники Коллеж де Франс
Члены Британской академии
Иностранные члены Американского философского общества
Почётные доктора Мадридского университета Комплутенсе
Почётные доктора Болонского университета
Лауреаты премии Бальцана
Члены Академии деи Линчеи